Big Mouth (televisieserie), een Amerikaanse animatieserie
 Willem Duyn, Nederlandse zanger die furore maakte als Big Mouth van het duo Mouth & MacNeal